Gaál István
Gaál István (?–1842 körül) katolikus pap
Gaál István (1877–1957) geológus, paleontológus
Gaál István (1911–1963) orvos, gyermekgyógyász
Gaál István (1933–2007) filmrendező, operatőr
Gaál István (1936–2019) Széchenyi-díjas fizikus, MTA doktora
Gaál István (1960) matematikus, MTA doktora
Gaál István Magyar Örökség díjas grafikus, festőművész

Gál István
Gál István (1898–1945) színész
Gál István (1912–1982) irodalomtörténész
Gál István (1913–2001) piarista szerzetes, pedagógus
Gál István (1917–1979) politikus, bányamérnök, a Tatabányai Szénbányák vezérigazgatója
Gál István (1921–1981) színházi rendező
Gál István Sándor (1924–2016) matematikus
Gál István (1949) vitorlázó, szörföző
Gál István (1952) autóversenyző
Gál István (?) építész (Békés Megyei Tervező Vállalat)
Gál István labdarúgó, edző

Gáll István
Gáll István (1931–1982) Kossuth-díjas író

Jegyzetek